Michael Mifsud, footballeur international maltais ;
 Stéphane Mifsud, apnéiste et chasseur sous-marin français ;
 Karmenu Mifsud Bonnici (1933-2022), Premier ministre de Malte de 1984 à 1987 ;
 Ugo Pasquale Mifsud, 1889 - 1942, Premier ministre de Malte ;
 Ugo Mifsud Bonnici, homme politique maltais ;
 Carmelo Mifsud Bonnici, homme politique maltais, membre du Parti nationaliste.
Patronyme maltais